Плавсре́дство (сокр. от «плавучее средство») — самоходное или несамоходное плавучее сооружение, имеющее водонепроницаемый корпус и используемое для перевозки грузов, багажа и почты, пассажиров, рыбного или иного морского или речного промысла, спасания людей, буксировки иных плавучих объектов, военных, гидротехнических, научных, учебных, спортивных, развлекательных целей и эксплуатирующееся в условиях водной среды. Плавсредства включают в себя плоты, лодки, корабли, суда на воздушной подушке и подводные лодки. Они обычно имеют способность двигаться при помощи паруса, вёсел, двигателя или другого средства и, следовательно, отличаются от простого устройства, которое просто плавает, такого как бревно.

Технической особенностью является то, что плавсредство может иметь положительную, отрицательную или нейтральную плавучесть.
 
В зависимости от конструктивных особенностей может быть надводным или подводным.

Типы 
Примеры плавсредств — военный корабль, грузовое судно, баржа, понтон, плавпричал, яхта, плот, рыбопромысловое судно, подводная лодка, батискаф, плавкран и т. д.

Большинство плавсредств представляет собой корабль или лодку. Однако существует множество плавсредств, которые многие люди не считают ни кораблём, ни лодкой, например: доски для серфинга, подводные роботы, гидросамолеты и торпеды. Хотя корабли, как правило, больше лодок, различие между этими двумя категориями не определяется их размерами. Корабли, как правило, — это большие океанские суда, в то время как лодки меньше и обычно перемещаются по внутренним или прибрежным водам. Практическое правило гласит: «Лодка может уместиться на корабле, но корабль не может уместиться на лодке», и у корабля обычно есть достаточный размер, чтобы нести его собственные лодки, такие как спасательные шлюпки, шлюпки или малолитражные суда. Местные законы и правила могут определять точный размер (или количество мачт), который отличает судно от лодки.

Традиционно, подводные лодки называли «лодками», что, возможно, отражало их стесненные условия: малые габариты уменьшают потребность в энергии, и, следовательно, необходимость подниматься или плавать на поверхности для подачи воздуха, который требуется для морских дизельных двигателей; в то время как атомные подводные лодки не нуждаются в потреблении воздуха, они большие, гораздо просторнее, и классифицируются как корабли в некоторых флотах.

Торговое судно — это любое плавсредство, которое осуществляет перевозку грузов с целью получения дохода. В этом контексте «груз» пассажирского судна — это его пассажиры.

Термин «водный транспорт» (в отличие от таких терминов, как летательный аппарат или космический корабль) редко используется для описания какого-либо отдельного объекта: скорее, этот термин служит для объединения категории, которая варьируется от гидроциклов до авианосцев. Такое судно может использоваться в соленой и пресной воде; для развлечения, отдыха, физических упражнений, торговли, транспортировки или осуществления военных миссий.

Использование 
Обычно цели плавсредств заключаются в обучении или отдыхе на море, рыбной ловле и добыче ресурсов, перевозке грузов или пассажиров и проведении боевых или спасательных операций.

Конструкция 

Конструкция, из которой создается водное транспортное средство, обычно стремится достичь баланса между внутренней вместимостью (тоннаж), скоростью и мореходными качествами. Тоннаж является основой в транспортных операциях, скорость важна для военных кораблей, а безопасность является основным фактором для менее опытных или часто менее крупных и менее стабильных транспортных средств для спорта и отдыха. Он связан с высоким уровнем соответствия нормативным требованиям, предъявляемым к более крупными водными судами, что обеспечивает очень редкие случаи затопления в море за счёт применения широкого компьютерного моделирования и испытаний моделей кораблей до начала строительства.

Передвижение 
Исторически сложилось так, что водные транспортные средства приводились в движение людьми с шестами, веслами, посредством манипулирования парусами, движущимися под действием ветра, а также с помощью различных инженерных механизмов, которые создают подповерхностную тягу в процессе внутреннего сгорания или электричества. Технологическая история плавсредства в европейской истории может быть разделена на: простое вёсельное судно; вёсельные галеры с VIII века до н. э. до XV века; парусное судно в эпоху Открытий с начала XV века до начала XVII века; парусные корабли с XVII по середину XIX века; эпоха парового поршневого двигателя примерно между 1770 и 1914 годами; паровая турбина; позже газовая турбина и двигатели внутреннего сгорания, использующие дизельное топливо,; бензин и СПГ в качестве топлива на рубеже XX века, которые были дополнены в определённой степени ядерными морскими двигателями с 1950-х годов в некоторых морских судах. Нынешнее технологическое развитие направлено на выявление более дешевых, возобновляемых и менее загрязняющих источников движения для судов всех форм и размеров.

Строительство 

Вторичное применение технологий в водном транспорте было связано с использованием конструкционных материалов, навигационных средств; а в случае военных кораблей — систем оружия. Цель использования и физическая среда определяют материалы, используемые в строительстве, которые исторически включали травы, кожу, пиломатериалы, металлы в сочетании с древесиной или без неё, силикатные и пластмассовые производные и другие материалы.

Регистрация 
Регистрация судна осуществляется в государственном органе. В Соединённых Штатах её результатом является буквенно-цифровая строка — регистрационный номер судна, который выдаётся Министерством транспортных средств штата.

Навигация 
Навигационные средства менялись с течением времени: от астрономических наблюдений до механических приборов и, с недавних пор, аналоговых и цифровых компьютерных устройств, которые теперь используют системы GPS.

Оружие 
Системы военно-морского оружия развивались вслед за развитием наземного оружия. К ним относятся:
 авианосцы,
 нарезные орудия,
 таран корпуса противника ,
 стреляющие снаряды,
 ракеты и дистанционно управляемые устройства,
 минные заградители и тральщик,
 гладкоствольные пушечные ядра,
 вооружённые торпедами подводные лодки,
 корабли, вооружённые управляемыми огневыми средствами.

До тех пор, пока развитие паровой тяги не сочеталось с скорострельными орудиями с казенной частью, морские бои часто заканчивались схваткой между командами противников. С начала XX века произошло существенное развитие технологий, которые позволяют проецировать силы из военно-морской оперативной группы на сухопутный объект с использованием морской пехоты.

Понятие плавсредства или плавучего сооружения в законодательстве России 
Плаву́чее сооруже́ние — самоходный или несамоходный плавучий технический объект, имеет водонепроницаемый корпус, эксплуатируется в условиях водной среды и используется, в зависимости от назначения.

В зависимости от конструктивных особенностей может быть надводным или подводным.

Более общим понятием к морскому термину «плавучее сооружение» является термин «плавучий объект».

В качестве синонима плавучих сооружений в судостроении используется слово «плавсредство».

Судно — самоходное или несамоходное плавучее сооружение (плавсредство), предназначенное для использования в целях судоходства, в том числе корабль, судно смешанного (река—море) плавания, например, для перевозки грузов, багажа и почты, пассажиров, рыбного или иного морского или речного промысла, спасания людей, буксировки иных плавучих объектов, гидротехнических, научных, учебных, спортивных, развлекательных целей. Под понятие «судно» подпадают паром, дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие технические сооружения подобного рода.

В том числе, к категории стояночных судов относятся несамоходные плавучие сооружения (плавсредства): дебаркадер, плавучие (находящиеся на воде) дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, и другие технические сооружения подобного рода.

В Морском и Речном регистре содержатся перечень некоторых плавучих сооружений, которые не охватываются понятием «судно» — это плавучие краны, наплавной мост, надувная лодка и др.

В эксплуатации находятся также плавучие технические сооружения, не подпадающие под действие правил классификационного общества (в России — Морской или Речной регистры) — например: доски для серфинга, подводные роботы, гидросамолеты, плавающие танки, торпеды и т. п. По указанной причине, такие плавсредства являются внерегистровыми.

Регистрация 
Правила классификационного общества — это совокупность норм технического характера, устанавливающих требования к объектам классификации, а также к процессам их проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и перевозки.

В дальнейшем судовые документы определяют режим его эксплуатации, права и обязанности организации или судовладельца эксплуатирующего плавучее сооружение, капитана, экипажа, пассажиров, а также режим нахождения груза на борту и др., в соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами страны приписки (каботажное судоходство), международными соглашениями (нейтральные воды), либо в соответствии с действующим зарубежным законодательством (воды иностранных государств).

Примечания 

 
Морские термины
Флот